Can Boter (Bigues), masia del Vallès
 Can Boter (Palau-solità i Plegamans), masia del Vallès Occidental
 Can Boter (Sant Feliu de Buixalleu), masia a la Selva
 Can Boter (Tiana), masia del Maresme
 Can Boter (Vallromanes), masia del Vallès Oriental